Mottelbach ist ein Gewässername:

 Mottelbach (Simmerbach), rechter Zufluss des Simmerbachs nach Kellenbach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Mottelbach (Wiehl), linker Zufluss der Wiehl (zur Agger) bei Wiehl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Mortelbach